Барранкилья:

 Барранкилья — индустриальный, портовой город и муниципалитет, расположенный на севере Колумбии. 
 Барранкилья — колумбийский футбольный клуб.